29P kan syfta på:

 Schwassmann-Wachmann 1 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-64 - en rysk Progress farkost.